Odbojkaško prvenstvo Jugoslavije za 1948. je osvojila Mladost iz Zagreba.

Ljestvica

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.

1948